Cha est un nom de famille coréen, notamment porté par :
 Cha Bum-geun (1953-), footballeur sud-coréen ;
 Cha Du-ri (1980-), footballeur sud-coréen ;
 Cha Kum-chol (1987-), haltérophile nord-coréen ;
 Cha Young-chul (1959-), tireur sportif sud-coréen.

Cha est pseudonyme, notamment porté par :
 Cha (1982-), dessinatrice de BD française.

CHA est un sigle qui peut signifier :
 Coordination Handicap Autonomie ;
 Centre hospitalier d'Auxerre.

CHA est une abréviation qui peut signifier :
 Chunta Aragonesista, un parti politique espagnol ;
 Chameleon, Chameleontis, le nom latin et son génitif de la constellation du Caméléon.

CHA ou cha est un code qui peut signifier :
 cha, le chamorro, selon les normes ISO 639 des codes de langue ;
 CHA, Tchad, selon la liste des codes pays du CIO ;
 CHA, Lovell Field, Chattanooga, Tennessee, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Voir aussi 
 
 Cha 110913-773444, un objet céleste de l'hémisphère sud situé dans la constellation du Caméléon

Homonymie
Code